Битва при реке Пэккан, или Битва при Хакусонко ( Пэккан чонтху,   Хакусонко: но татакаи / Хакусуки-но-э но татакаи; 27 — 28 августа 663) — битва, состоявшаяся в устье реки Пэккан в Корее между союзными силами китайской империи Тан и корейского государства Силла с одной стороны и войск коалиции японского государства Ямато и добровольцев бывшего корейского государства Пэкче с другой. Завершилась победой китайско-силласких союзников.

Битва при Пэккан поставила крест на попытках аристократии Пэкче возродить своё государство с помощью японцев и расчистила для Силла путь к объединению Корейского полуострова. Побеждённое Ямато отказалось от активного вмешательства в дела Кореи и сосредоточилось на защите своих западных земель от возможной интервенции. Остатки войск и чиновников Пэкче бежали в Когурё или отступили на Японские острова, где были инкорпорированы в местный управленческий аппарат.

Примечания

Литература 
 
 
 

Сражения по алфавиту
Сражения Японии
Сражения Китая
Сражения Кореи
Сражения VII века
663 год в Китае
Период Асука
Сражения 663 года